

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Skierki – przysiółek wsi Turowo w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe 
 Skierki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany